stok – pojęcie z zakresu geomorfologii i turystyki
 stok – pojęcie z zakresu anatomii.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 6 podstawowych
 Stok – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Stok – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Końskowola 
 Stok – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat 
 Stok – osada wsi Gronów w woj. lubuskim, pow. świebodzińskim, gminie Łagów
 Stok – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków 
 Stok – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Stok – przysiółek wsi  Bukowina w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów
 Stok – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin 
 Stok – część wsi Sieńsko w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia 
 Stok – część wsi Mokrsko Dolne w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków

Inne 
 Stok – rzeka w województwie lubelskim
 Bram van der Stok – pilot aliancki, uczestnik tzw. wielkiej ucieczki.
 Witold Stok – filmowiec

Zobacz też 
 Glinny Stok
 Górskie Ponikły-Stok
 Konopki-Jałbrzyków Stok
 Koziki-Jałbrzyków Stok
 Miodusy-Stok
 Nowy Stok
 Stok Lacki
 Stok Lacki-Folwark
 Stok Polski
 Stok Ruski
 Stok Wiśniewski
 Złoty Stok